Anglada ist der Familienname folgender Personen:

 Félix Anglada (* 1949), spanischer Segler
 Hermenegildo Anglada Camarasa (1871–1959), katalanisch-spanischer Maler
 Lola Anglada (1892–1984), katalanische Illustratorin und Schriftstellerin
 Maria Àngels Anglada (1930–1999), katalanische Autorin
 Sebastià Taltavull i Anglada (* 1948), spanischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Mallorca

Anglada bezeichnet:
 Anglada y Cia, spanischer Automobilhersteller